SNIA steht als Abkürzung für:

 Società di Navigazione Italo Americana
 Storage Networking Industry Association

Abkürzung